Herpyllobius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Japetus Steenstrup och Christian Frederik Lütken 1861. Herpyllobius ingår i familjen Herpyllobiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Herpyllobius